Friedhof Huttrop steht für:

 Alter Friedhof Huttrop
 Jüdischer Friedhof (Parkfriedhof Huttrop)